Ель-Рубіо (ісп. El Rubio) — муніципалітет в Іспанії.
 Марко Рубіо, Марко Антоніо Рубіо (англ. Marco Antonio Rubio; нар. 28 травня 1971(19710528)) — американський політик, член Республіканської партії. Сенатор США .
 Дієго Рубіо (ісп. Diego Rubio, нар. 15 травня 1993, Сантьяго) — чилійський футболіст, нападник американського «Спортінга Канзас-Сіті» та національної збірної.
 Велес-Рубіо (ісп. Vélez-Rubio) — муніципалітет в Іспанії.
 Корраль-Рубіо (ісп. Corral-Rubio) — муніципалітет в Іспанії.
 Гаспар Рубіо (ісп. Gaspar Rubio Meliá, нар. 14 грудня 1907, Серра, Валенсія, Іспанія — пом. 3 січня 1983, Мехіко, Мексика) — іспанський футболіст.
 Пауліна Рубіо, Паулі́на Ру́біо (Paulina Rubio; повне ім'я — Пауліна Сусана Рубіо Досамантес / ісп. Paulina Susana Rubio Dosamantes; * 17 червня 1971, Мехіко, Мексика) — мексиканська та іспанська естрадна співачка.
 Рубіо, Рубіо́ (кат. Rubió) - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії. 
 Торрехон-ель-Рубіо (ісп. Torrejón el Rubio) — муніципалітет в Іспанії.
 Рікі Рубіо, Рікард Рубіо Вівес (ісп. Ricard Rubio Vives, нар. 21 жовтня 1990, Ал-Масноу, Іспанія) — іспанський професіональний баскетболіст.
 Ана Марія Вела Рубіо (ісп. Ana María Vela Rubio); 29 жовтня 1901, Пуенте-Хеніль, Андалусія, Іспанія — 15 грудня 2017, Барселона, Іспанія) — іспанська довгожителька, найстаріша людина, яка коли-небудь жила в Іспанії.